De Pedro, apellido, puede hacer referencia a:

Javi de Pedro, futbolista español.
Eduardo de Pedro, político argentino.
Ángel de Pedro, pintor e ilustrador español.